

Miejscowości w Polsce 
 Wronka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz 
 Wronka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko

Ludzie 
 Sławomir Wronka (ur. 1972) – polski fizyk, dawniej aktor

Inne 
 Wronka – wzniesienie w Sudetach Wschodnich, w Obniżeniu Bystrzycy Kłodzkiej, w województwie dolnośląskim